Foliot steht für:
 Foliot, Teil einer Uhr

Foliot ist der Familienname folgender Personen:
 Gilbert Foliot (um 1110–1187), anglonormannischer Benediktinermönch, Bischof
 Hugh Foliot († 1234), englischer Geistlicher, Bischof von Hereford